L’Allemand är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Conrad L’Allemand (1809–1880), tysk porträttmålare
 Fritz L’Allemand (1812–1866), österrikisk historiemålare
 Siegmund L’Allemand (1840–1910), österrikisk historiemålare

Se även 

 Allemand
 Lallemand

Franska efternamn